Betancur ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Betancur (* 1951), kolumbianischer Tennisspieler
 Belisario Betancur (1923–2018), kolumbianischer Politiker und Staatspräsident (1982–1986)
 Carlos Betancur (* 1989), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 Fabio Betancur Tirado (1938–2011), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Manizales
 Farly Yovany Gil Betancur (* 1974), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Montelíbano
 Norberto Betancur, uruguayischer Politiker

Siehe auch:
 Betancourt
 Betoncourt
 Bettencourt
 Béthencourt
 Bittencourt
 Bentancur